Seeley é uma Região censo-designada localizada no Estado americano da Califórnia, no Condado de Imperial.

Geografia 
A área total da cidade é de 3,2 km² (1,2 mi²), sendo que 0,1 km² (0,04 mi²) é de água (1,63%).

Demografia 
De acordo com o censo de 2000, a densidade populacional é de 518,2/km² (1346,3/mi²) entre os 1624 habitantes, distribuídos da seguinte forma:
 54,74% caucasianos
 0,74% afro americanos
 0,99% nativo americanos
 2,34% asiáticos
 0,12% nativos de ilhas do Pacífico
 35,90% outros
 5,17% mestiços
 81,53% latinos

Localidades na vizinhança 
O diagrama seguinte representa as localidades num raio de 32 km ao redor de Seeley.

Ligações externas 
 

Regiões censitárias da Califórnia
Localidades do condado de Imperial